Sati (deessa): Deessa de la mitologia hindú
 Sati (hinduisme), un ritual funerari hinduista
 Sati, divinitat de l'antic Egipte
 Sati Grupo Textil, empresa catalana del sector tèxtil.